King Charles peut désigner en français : 
 le King Charles Spaniel, une race de chien ;
 le Cavalier King Charles Spaniel, une autre race de chien dérivée de la précédente ;
 King Charles, un musicien britannique né en 1985 ;
 King Charles, un film britannique de Wilfred Noy sorti en 1913.